

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Muln“ beginnt.

Muln 



Mulne 
 Mulner, Eva († 1609), Opfer der Hexenverfolgung in Wehr
 Mülner, Thomas (* 1976), österreichischer Musicaldarsteller